Eugène Isabey – pittore e incisore francese
 Jean-Baptiste Isabey – incisore, pittore e miniaturista francese
 Michaël Isabey – allenatore di calcio ed ex calciatore francese